Aamer ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Aamer (* 1977), Fußballspieler aus Bahrain
 Najeeb Aamer (* 1971), Cricketspieler aus Pakistan
 Shaker Aamer (* 1968), politischer Gefangener der Vereinigten Staaten auf Guantanamo

Siehe auch:
 Amer